Porchia ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Porchia (1885–1968), argentinischer Schriftsteller
 Sandro Porchia (* 1977), deutsch-italienischer  Fußballspieler

Porchia bezeichnet außerdem:
 Porchia (Ascoli Piceno), italienische Gemeinde in der Provinz Ascoli Piceno

Siehe auch:
 Porcia (Begriffsklärung)